Wolfsgott bezeichnet folgende Gottheiten:

 Apollon
 Faunus